To je seznam vseh zaznamovanih zvezd v ozvezdju Velikega medveda razvrščenih po svetlosti.

Veliki medved (ozvezdje)